Athelstan van Sussex (koning van Sussex, ca. 714)
 Æthelstan of Kent (koning van Kent, 839-ca. 852)
 Æthelstan van Engeland (koning van Wessex, 924-939)
 Athelstan de Halfkoning (ealdorman van grote delen van oostelijk Engeland, 932-956)
 Athelstan de Ætheling (zoon van Ethelred II, overleden 1014)
 Athelstan (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa